Вамбери () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Вамбери, Арминий (1832—1913) — венгерский языковед-тюрколог и этнограф.
 Вамбери, Рустем (1872—1948) — венгерский юрист и политический деятель, сын А.Вамбери.